Reia — titânide na mitologia grega
Reia (satélite) — satélite de Saturno
Reia Sílvia — mãe de Rômulo e Remo na mitologia grega

Desambiguação